Titolo utilizzato in certi ordinamenti per designare il funzionario che rappresenta il governo in un ente o in una circoscrizione territoriale.

Commissario del governo – in Canada è il rappresentante del governo in un territorio, a differenza delle province rette da un luogotenente rappresentante la Corona.

Commissario del governo – in Belgio è il rappresentante in alcune istituzioni pubbliche o semi-pubbliche, di nomina governativa.

Commissario del governo – in Francia è il rappresentante incaricato di rappresentare il governo o l'amministrazione.

Commissario del governo – in Italia era il rappresentante del governo nella regione, istituito dalla Costituzione e soppresso dalla legge costituzionale 3/2001.

Pagine correlate 
 Commissario

Pagine di disambiguazione